L'édition 2004 du tournoi de tennis de Kitzbühel se déroule du 19 au  sur terre battue en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP International Series Gold. Nicolás Massú remporte l'épreuve en simple, František Čermák et Leoš Friedl celle en double.

Lauréats 
Nicolás Massú remporte son  en simple en battant en finale Gastón Gaudio. Il s'agit du  et du  sur terre battue en carrière du Chilien. Il soulève ainsi son  de la saison.

En double, les Tchèques František Čermák et Leoš Friedl remportent leur  ensemble en battant en finale la paire argentine Lucas Arnold Ker - Martín García. Il s'agit pour chacun de son  dans la discipline.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Kitzbühel
 Saison 2004 de l'ATP
 Tournois ATP International Series Gold

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

ATP 2004
Sport en Autriche en 2004
Tennis masculin en 2004
Tennis en juillet 2004